

Chimica
 Sale  – tipo di composto chimico
 Sale da cucina  – nome comune del cloruro di sodio

Cultura 
 Sale  – il sale dei filosofi usato come ingrediente nelle trasmutazioni alchemiche
 SALe Legnano  – spazi espositivi della città di Legnano

Geografia 
Australia
 Sale  – città del Victoria
Croazia
 Sale (Sali) – comune della Dalmazia
Italia
 Sale  – comune della provincia di Alessandria
 Sale delle Langhe  – comune della provincia di Cuneo
 Sale  – frazione di Gussago, in provincia di Brescia
 Sale Marasino  – comune della provincia di Brescia
 Sale San Giovanni  – comune della provincia di Cuneo
 Sale – capoluogo del comune sparso di Castelnuovo Nigra
 Sale – frazione del comune sparso di San Colombano Belmonte
Marocco
 Salé  – città portuale 
Regno Unito
 Sale  – città della Greater Manchester
 Tanzania
 Sale – circoscrizione della regione di Arusha

Musica 
 Sale  – album del gruppo Mao e la Rivoluzione del 1996
 Sale  – singolo dei Negrita del 2004, dall'album L'uomo sogna di volare
 Sale  – singolo di Virginio del 2011, dall'EP Finalmente
 Sale – singolo di Benji & Fede del 2019

Persone
 Antoine de La Sale – scrittore francese
 Chris Sale – giocatore di baseball statunitense
 Jarrell Sale – calciatore samoano
 Jamie Salé – ex pattinatrice artistica su ghiaccio canadese
 Richard Sale – scrittore, sceneggiatore, regista e produttore televisivo statunitense
 Tim Sale – fumettista statunitense
 Tommy Sale – calciatore inglese
 Usman Sale – calciatore nigeriano
 Valerio Sale – giurista e poeta italiano

Pagine correlate 
 Sala
 Sali
 Salo (disambigua)
 Salt

Altri progetti